Felipe Meligeni Alves era il detentore del titolo ma si è ritirato prima della semifinale.

In finale Juan Pablo Ficovich ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas (ritirato)
  Hugo Dellien (quarti di finale)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
  Juan Ignacio Londero (primo turno)

  Nicolás Jarry (semifinale) 
  Felipe Meligeni Alves (semifinale, ritirato) 
  Nicolás Kicker (primo turno) 
  Pedro Cachín (secondo turno)

Qualificati 

  Matías Zukas (primo turno)
  Luciano Darderi (finale)

  Gonzalo Villanueva (primo turno) 
  Igor Marcondes (secondo turno)

Lucky loser 

  Alejandro Gomez (primo turno)

Wildcard 

  Oscar José Gutierrez (primo turno)
  Gustavo Heide (quarti di finale)

  Mateus Alves (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

São Paulo Open Tennis 2021